Эт-Талль () — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск. Административный центр одноимённого района.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, в гористой местности Антиливана, на высоте 913 метров над уровнем моря.
Эт-Талль расположен на расстоянии приблизительно 7 километров к северу от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Дамаск.

Демография 
По данным последней официальной переписи 1981 года, население составляло 18 198 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Гражданская война 
Город был возвращён под контроль правительства в начале декабря 2016 года. Согласно сообщению российского центра по примирению, оппозиция добровольно покинула город, сложив оружие. Сообщается, что было оставлено более 200-т единиц стрелкового вооружения, боеприпасы и тяжёлая техника. Освобождение города было обусловлено военными успехами сирийской армии в городе Халеб.

Примечания 

Города мухафазы Дамаск